Levine kan betekenen:

Adam Levine (1979), Amerikaans popmuzikant;
Anna Levine (1955), Amerikaans actrice;
Brian Robbins (1963, geboren Levine), Amerikaans acteur;
Ian Levine (1953), Amerikaans songwriter;
James Levine (1943–2021), Amerikaans dirigent;
Jesse Levine (1987), Amerikaans tennisspeler;
Robert Levine Sanders (1906-1976), Amerikaans componist, dirigent en organist.

Zie ook
Levin